Cañivano puede referirse a:

 el nombre común de la planta Saxifraga granulata; o
 el nombre común de la planta Triticum aestivum.